Ю́рген Барч () (настоящее имя Карл-Хайнц Задроци́нски (); 6 ноября 1946, Эссен — 28 апреля 1976, Липпштадт) — немецкий серийный убийца, насильник и педофил.

Биография 
Карл Хайнц Задроцински был внебрачным сыном Анны Задроцински, которая умерла от туберкулёза вскоре после родов. Первые месяцы своей жизни Задроцински провёл в одной из клиник города. На 11-м месяце жизни был взят на воспитание в бездетную семью Гертруды и Герхарда Барч из города Фельберт. Супруги изменили имя ребёнка на Юрген Барч.

Мачеха Юргена, страдавшая синдромом навязчивых состояний, придавала чрезмерное внимание чистоте; она не позволяла ему пачкаться и играть с другими детьми. Такое отношение продолжалось вплоть до совершеннолетия Юргена и даже в 19-летнем возрасте она его мыла в ванной.

Первое убийство Барч совершил, ещё будучи подростком. Он относился к типу преступников, склонных к садизму и педофилии. Всех жертв он заманивал в военный бункер, где и расправлялся с ними: сначала насиловал, а впоследствии расчленял. Последней, пятой жертве, удалось бежать.

В 1966 году Барча арестовали, и он признался в совершенных преступлениях. В конце 1967 года его приговорили к пожизненному заключению, однако в 1971 году после апелляции по решению другого суда срок был сокращен до 10 лет, и Барч был помещен в психиатрическую клинику в Липпштадте. Здесь в 1974 году он женился на Гизеле Дейке — медсестре из Ганновера.

В период лечения его не покидали фантазии садистской направленности, поэтому во избежание пожизненного заключения в психиатрической клинике Барч согласился на химическую кастрацию. Операция была проведена в Эйкельборнском госпитале, однако в её ходе ему по ошибке ввели десятикратную дозу фторотана, что вызвало смерть Барча. Данное обстоятельство может вызывать сомнения в случайности инцидента.

В 2002 году на экраны Германии вышел фильм о судьбе Юргена Барча режиссёра Кая С. Пика «Всю жизнь в коротких штанишках. Дело Юргена Барча».

Жертвы 
 1962 — Клаус Юнг, 8 лет (Барчу в данный момент было 15 лет).
 Рудольф Фукс, 13 лет.
 Ульрих Кальвайс, 12 лет.
 Май 1966 — Манфред Грасман, 11 лет.
 Июнь 1966 — Петер Фреезэ, 11 лет (единственная выжившая жертва).

Ссылки 
 Jürgen Bartsch 

Серийные убийцы Германии
Серийные убийцы 1960-х годов
Малолетние убийцы
Убийцы детей
Насильники Германии
Осуждённые за сексуальные преступления против несовершеннолетних
Осуждённые пожизненно в Германии
Умершие в результате медицинской ошибки